Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2010 – jedenaste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 24–25 lipca 2010 roku na Guangzhou University Town Stadium w Kantonie.

Trzynaście uczestniczących reprezentacji w pierwszym dniu rywalizowało systemem kołowym w ramach czterech grup – jednej cztero- i trzech trzyzespołowych – o awans do zaplanowanej na drugi dzień fazy pucharowej. Do ćwierćfinałów awansowała czołowa dwójka z każdej z grup, ostatnie drużyny z trzyzespołowych grup rywalizowały natomiast pomiędzy sobą o prawo gry w półfinałach Bowl z dwoma najsłabszymi reprezentacjami grupy D. Rozstawienie drużyn nastąpiło według wyników poprzednich mistrzostw.

Fazę grupową bez porażki przeszły faworyzowane zespoły Chin, Tajlandii, Kazachstanu i Japonii, które następnie w komplecie awansowały do półfinałów. Tytuł obroniły reprezentantki Chin po wygranej nad Kazachstanem.

Rozegrane na Guangzhou University Town Stadium zawody były ostatnim sprawdzianem przed Igrzyskami Azjatyckimi 2010, a zadebiutowały w nich reprezentantki Korei oraz Filipin.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl 
Mecze o rozstawienie

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2010
2010 w rugby union
2010 w Azji
Rugby union w Chinach
Sport w Kantonie